Macrophthalmus är ett släkte av kräftdjur. Macrophthalmus ingår i familjen Ocypodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Macrophthalmus